2 miejscowości w Polsce: 
 Księginki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kościańskim, w gminie Śmigiel 
 Księginki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk

Inne:
 Księginki (niem. Kerzdorf) – dawna wieś, obecnie dzielnica Lubania